Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1985, die einunddreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 26. Juli und 3. August 1985 in Medellín, Kolumbien statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum zwölften Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1985.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1985

Sportveranstaltung in Medellín
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1985